Cet article liste les 100 comtés les plus peuplés des États-Unis d'après les données du recensement de 2010.

Parmi les comtés listés, un grand nombre comprend des villes importantes ou leurs aires urbaines. Quatre d'entre eux sont des  : le comté d'Honolulu, le comté de Philadelphie, le Comté et la ville de San Francisco et le Comté et la ville de Denver. Baltimore, Maryland, est une City indépendante depuis 1851 ; cependant, elle est considérée comme un équivalent de comté par le Bureau du recensement des États-Unis, d'où son inclusion sur cette liste à la , et celle du comté de Baltimore (lequel, selon les données de 2010, est à la ).

Les comtés de Queens, Kings, New York, Bronx et Richmond dans l'État de New York recoupent les arrondissements (boroughs) de la ville de New York et sont placés sous l'autorité de son gouvernement municipal ; par conséquent, ils ne disposent pas de siège de comté, et la liste indique à la place l'emplacement de leur tribunal.

Annexes

Articles connexes 
 Listes des comtés des États-Unis
 Liste des villes les plus peuplées des États-Unis

Références

Démographie aux États-Unis